Das BNP Paribas Masters 2007 war ein Tennisturnier, welches vom 29. Oktober bis 4. November 2007 in Paris stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen gespielt. Im Kalenderjahr war es das letzte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Russe Nikolai Dawydenko, der dieses Jahr im Achtelfinale ausschied. Neuer Turniersieger wurde David Nalbandian, der erst die Nummer 1 Roger Federer glatt besiegte und dies ebenso glatt im Finale mit der Nummer 2 Rafael Nadal machte. Damit gewann er seinen zweiten Masters-Titel sowie den siebten Karrieretitel.
Im Doppel schieden die Vorjahressieger Arnaud Clément und Michaël Llodra im Halbfinale aus. Im Finale siegten wie schon 2005 die US-Brüder Bob und Mike Bryan, die damit ihren 44. gemeinsamen Titel gewannen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel sowie 8 gesetzten Paarungen erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.870.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.082.500 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Paris
Accor Arena